De lancetvisjes of schedellozen (Cephalochordata) vormen een onderstam van de chordadieren (Chordata). Het omvat de gelijknamige familie van de lancetvisjes (Branchiostomatidae) met dertig soorten, verdeeld over drie families met elk een geslacht. Verder zijn er een aantal uitgestorven fossiele soorten bekend, waaronder de Pikaia.

Vanwege de anatomie en embryonale ontwikkeling hebben de schedellozen een speciale plaats binnen het dierenrijk gekregen. Ze hebben, zoals de naam al aangeeft, geen schedel. Dit kenmerk onderscheidt ze van hun zustergroep de Craniata. Zoals alle chordadieren hebben ze wel een rugzenuw, maar geen beschermende wervelkolom  zoals de gewervelden. Evolutionair gezien zijn het geen vissen, de afsplitsing van hun clade dateert van voor het ontstaan van de gewervelden, waartoe de vissen behoren.

Leefwijze 
Lancetvisjes kunnen zwemmen, maar brengen een groot deel van hun leven door in de zeebodem, ingegraven in het sediment van ondiepe zeeën, op dieptes van vijf tot dertig meter. Ze leven van plankton dat ze uit het water filteren.

Kenmerken 
Lancetvisjes zijn maximaal vijf centimeter lang. Hoewel hun lichaamsvorm aan vissen doet denken, is de anatomie totaal verschillend. Opvallend is dat er geen gepaarde sensorische organen voorkomen. Zo hebben ze één lichtgevoelig orgaan bovenop hun kop dat fungeert als oog. Verder hebben ze centraal, in de neurale buis, zogenaamde josephcellen en hesse-organen die de lichtgevoelige stof melanopsine bevatten en mogelijk fungeren als fotoreceptoren.

De spieren zijn langs het lichaam in segmenten verdeeld en zijn aan de chorda aangehecht. Dit zorgt voor nog meer ondersteuning van het lichaam. Het dier heeft geen ledematen en geen duidelijk begrensde kop. De huid heeft geen pigment. Ze hebben een elastische, maar stevige streng en boven dit notochord van gelatineus materiaal loopt de neurale buis. De notochord strekt zich over de gehele lengte van het lichaam uit, van neus tot staartpunt, en geeft versteviging aan het vlezige lichaam. Deze streng is aanwezig tijdens het embryonale stadium van alle chordadieren, inclusief gewervelden. Omdat lancetvisjes geen harde delen hebben, zijn er maar weinig fossielen bekend. Een verwante vorm, Pikaia, is bekend uit afzettingen van zo'n 535 miljoen jaar oud.

Fylogenie

Taxonomie 
Orde Branchiostomiformes
Familie Asymmetronidae  
Geslacht Asymmetron Andrews 1893 [Amphioxides Gill 1895]
Asymmetron inferum Nishikawa 2004
Asymmetron lucayanum Andrews 1893
Familie Branchiostomatidae Bonaparte 1841
Geslacht Branchiostoma Costa 1834 non Newport 1845 non Banks 1905 [Amphioxus Yarrell 1836; Limax Pallas 1774 non Linnaeus 1758 non Férussac 1819 non Martyn 1784; Dolichorhynchus Willey 1901 non Mulk & Jairajpuri 1974] 
Branchiostoma africae Hubbs 1927
Branchiostoma arabiae Webb 1957
Branchiostoma bazarutense Gilchrist 1923
Branchiostoma belcheri Gray 1847
Branchiostoma bennetti Boschung & Gunter 1966
Branchiostoma bermudae Hubbs 1922
Branchiostoma californiense Andrews 1893
Branchiostoma capense Gilchrist 1902
Branchiostoma caribaea Sundevall 1853
Branchiostoma clonasea 
Branchiostoma elongata Sundevall 1852
Branchiostoma floridae Hubbs 1922
Branchiostoma gambiense Webb 1958
Branchiostoma indica Willey 1901
Branchiostoma japonica Willey 1896
Branchiostoma lanceolata Pallas 1774
Branchiostoma leonense Webb 1956
Branchiostoma longirostra Boschung 1983
Branchiostoma malayana Webb 1956
Branchiostoma moretonense Kelly 1966; nomen dubium
Branchiostoma nigeriense Webb 1955
Branchiostoma platae Hubbs 1922
Branchiostoma senegalense Webb 1955
Branchiostoma tattersalli Hubbs 1922
Branchiostoma virginiae Hubbs 1922
Familie Epigonichthyidae Peters 1876
Geslacht Epigonichthys Peters 1876 [Amphipleurichthys Whitley 1932; Bathyamphioxus Whitley 1932; Heteropleuron Kirkaldy 1895; Merscalpellus Whitley 1932; Notasymmetron Whitley 1932; Paramphioxus Haekel 1893; Zeamphioxus Whitley 1932] 
Epigonichthys australis (Raff 1912)
Epigonichthys bassanus (Günther 1884)
Epigonichthys cingalensis (Kirkaldy 1894); nomen dubium 
Epigonichthys cultellus Peters 1877
Epigonichthys hectori (Benham 1901)
Epigonichthys maldivensis (Foster Cooper 1903)

Chordadieren